Los reptiliomorfos (Reptiliomorpha, «con forma de reptil») son un clado que agrupa a tetrápodos que combinan tanto características de reptiles como de anfibios. Se originaron a comienzos del período Carbonífero, exhibiendo tanto formas acuáticas como terrestres. Para mediados del período Pérmico, todas las formas terrestres se habían extinguido. Solo la familia Chroniosuchidae y los amniotas (que se originaron a finales del Carbonífero) sobrevivieron a la extinción masiva del Pérmico-Triásico; los primeros se extendieron hasta finales del Triásico Inferior, mientras que los amniotas florecieron y continuaron diversificándose.

Los reptiliomorfos y el origen de los amniotas
Es posible que nunca se sepa donde está la frontera ente los reptiliomorfos no amniotas (anfibios) y los amniotas verdaderos, ya que las estructuras reproductivas involucradas apenas fosilizan. No se sabe con certeza cual fue el primer amniota, aunque se  han propuesto varios candidatos, como los pequeños  Solenodonsaurus, Casineria y Westlothiana; estos animales ponían huevos pequeños, de 1 cm de diámetro o menos, que tendrían una relación volumen/superficie suficiente para desarrollarse en tierra sin que el amnios y el corion realizasen un intercambio de gases activo, lo que pudo haber sido el estadio intermedio hacia el verdaderos huevo amniótico.

Aunque el primer amniota apareció probablemente ya en el Misisípico Medio, los reptiliomorfos no amniotas ( o anfibios) continuaron floreciendo junto a sus descendientes amniotas durante muchos millones de años. Los no amniotas terrestres habían desaparecido en el Pérmico Medio, pero muchas especies acuáticas alcanzaron el final del Pérmico e incluso sobrevivieron a la extinción masiva del Pérmico-Triásico, como es el caso de los croniosúquidos.

Taxonomía 
Clasificación basada en Benton (2004).

 Superclase Tetrapoda
 Superorden Reptiliomorpha
 Familia Caerorhachidae
 Familia Tokosauridae
 Orden Chroniosuchia
 Familia Bystrowianidae
 Familia Chroniosuchidae
 Orden Embolomeri
 Familia Eoherpetontidae
 Familia Anthracosauridae
 Familia Proterogyrinidae
 Familia Eogyrinidae
 Familia Archeriidae
 Orden Seymouriamorpha
 Familia Kotlassiidae
 Familia Discosauriscidae
 Familia Seymouriidae
 Orden Cotylosauria
 Orden Diadectomorpha
 Familia Limnoscelidae
 Familia Diadectidae
 Clado Amniota

Referencias

Bibliografía 
 Carroll, R. L., 1988: Vertebrate paleontology and evolution. W. H. Freeman and company, New York
 Laurin, M. & Reisz, R. R., (1997): A new perspective on tetrapod phylogeny. 9-59 in Sumida, S. S. & Martin, K. L. M., 1997: Amniote origins: Completing the trasition to Land Academic Press, San Diego
 Marjanovic, David, (2002) Re: thoughts on which nodes to name  Dinosaur Mailing List
 Säve-Söderbergh, G. (1934). Some points of view concerning the evolution of the vertebrates and the classification of this group. Arkiv för Zoologi, 26A, 1-20.
 Second circular of the first International Phylogenetic Nomenclature Meeting 2003
 Von Huene, F., 1956, Paläontologie und Phylogenie der niederen Tetrapoden, G. Fischer, Jena.

Enlaces externos 

 Reptiliomorpha en Mikko's Phylogeny Archive. 
 Reptiliomorpha en Palaeos.